Pentagram je petokraka zvijezda koja se sastoji od pet ravnih linija. Pentagram simboliše četiri fizička elementa tj. zemlju, vazduh, vatru i vodu, te peti duh. U zavisnosti od načina crtanja tj. kojim potezom započinjemo njegovo crtanje, govorimo o prizivnom ili tjerajućem pentagramu.

Simbol pentagrama često se koristi u magijskim obredima. Pentagrami se ucrtavaju unutar magijskog kruga kao i na magovoj odjeći. S jednim krakom uperenim prema gore simboliše prirodu, odnosno mikrokosmos. S dva kraka uperena prema gore predstavlja Satanu i takav pentagram koristi se u satanističkim i crnomagijskim obredima.

Pentagram se koristi i kao simbol nekih neopaganskih pokreta, poput Vike, ali i kod masona.

Izvori

Literatura 
 Knight, Thomas H., Magija. 
 Hrant Arakelian. The History of the Pentagram, Chapter 6 in Mathematics and History of the Golden SectionLogos.  (rus.).

Спољашње везе 

Geometrija
Simboli
Ezoterizam
Satanizam
Grčki izrazi
Окултизам
Златни пресек